Mabar (Deli Serdang), een plaats in Indonesië
Mabar (Medan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing